Pierre Bois peut désigner :
 Pierre Bois (1922-2002), homme politique et syndicaliste français ;
 Pierre Bois (1924-2011), médecin et professeur québécois.